

Biografia 
Ha iniziato la carriera come presidente della sezione provinciale del CGSI messinese.

Ha esordito come attore in due film di Antonio Bottari per il cinema dei sordi.

Nel tempo libero, per la stagione 2019-2020, è calciatore della squadra del Real Gazzi per la categoria dei dilettanti del calcio a 5 per sordi.

Filmografia 
 Il garofano rosso (2013) di Antonio Bottari
 Non abbandonare (2019) di Antonio Bottari

Note

Voci correlate 
 Ente nazionale sordi
 Comitato Giovani Sordi Italiani

Collegamenti esterni 
 

Grioli
Grioli